Atlántico é um departamento da Colômbia.

Municípios 
 Baranoa
 Barranquilha
 Campo de la Cruz
 Candelaria
 Galapa
 Juan de Acosta
 Luruaco
 Malambo
 Manatí
 Palmar de Varela
 Piojó
 Polonuevo
 Ponedera
 Puerto Colombia
 Repelon
 Sabanagrande
 Sabanalarga
 Santa Lucía
 Santo Tomás
 Soledad
 Suan
 Tubará
 Usiacurí

Cidades mais populosas

</center>

Etnias 

 
Estados e territórios fundados em 1910